Puerto Calderón puede referirse a:

 Puerto Calderón, un pequeño establecimiento de la isla Borbón, al norte de la isla Gran Malvina. 

 Puerto Calderón, ensenada y antiguo puerto romano y medieval de Cantabria (España).